James P. Hogan (1890-1943) – regista e sceneggiatore statunitense
 James Joseph Hogan (1933-2015) – maratoneta britannico
 James P. Hogan (1941-2010) – scrittore britannico
 James Hogan (1956) – dirigente d'azienda australiano
 James Hogan (1974) – chitarrista statunitense